En Pologne, Łękawa peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Łękawa, un village du powiat de Bełchatów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Łękawa, un village du powiat de Kazimierza